Kriváň (1032 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji 
 Krywań – szczyt (2494 m) w Tatrach Wysokich na Słowacji
 Krywań – zakopiański zespół muzyczny
 Krywań, Krywań – płyta zespołu Skaldowie
 Mały Krywań – szczyt w Małej Fatrze
 Mały Krywań – szczyt w Tatrach Wysokich
 Wielki Krywań – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji